Die Volksschule steht für:

 Die Volksschule (Zeitschrift, Hannover), von 1848 bis 1855 in Hannover erschienen
 Die Volksschule (Zeitschrift, Stuttgart), von 1841 bis 1919 in Stuttgart erschienen
 Die Volksschule (Film), tschechoslowakischer Spielfilm (1991)